«Альмиранте Браун» ( — адмирал Браун) — аргентинский броненосец казематного типа. Построен в единственном экземпляре в соответствии с программой увеличения флота 1875 года. Назван в честь адмирала Уильяма Брауна — аргентинского военного деятеля ирландского происхождения.

История строительства и службы 
С середины XIX века между Аргентиной и Чили постоянно возникали противоречия по поводу принадлежности неосвоенных земель Патагонии. В этих условиях оба латиноамериканских государства начали долгую и принципиальную военно-морскую гонку (1887—1902 годы), позднее переросшую в более масштабную дредноутную гонку. В ответ на качественное и количественное увеличение чилийского флота Аргентина заказала в Англии постройку собственного броненосца, который мог бы усилить её флот, в состав которого входили мониторы «Лос-Андес» и «Эль-Плата». Стоимость корабля составила 190 000 фунтов стерлингов.

В 1892 году броненосец совместно с крейсером «Вейнтисинко де Майо» представлял Аргентину в Испании во время празднования 400-й годовщины открытия Америки Христофором Колумбом. В 1894 году «Альмиранте Браун» году прошёл частичную модернизацию. В 1897—1898 году была произведена ещё одна модернизация, в ходе которой тяжёлая артиллерия была заменена на скорострельные пушки Канэ () калибром от 120 до 152 миллиметров, а также малокалиберными орудиями.

Завершение службы 
К 1914 году «Альмиранте Браун» был практически небоеспособным и использовался в качестве учебно-артиллерийского судна. В 1930 году корабль был продан и 1932 году разобран на металлолом.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Las maniobras Navales de 1902. La evolución de las tácticas de la Armada Argentina ante el conflicto con Chile, 1881—1902.. Por Jorge Rafael Bóveda, Boletín del Centro naval, Nº 824, Año 2009.

Ссылки 
 Южная Америка/ Аргентина/ Бразилия/ Чили/ Броненосцы …
 ARA Almirante Brown на www.histarmar.com.ar

Броненосцы Аргентины
Броненосцы по проектам